Тандерберд може да се односи на:
 Мозила тандерберд, проргам за електронску пошту
 Громовита птица (), криптид који се наводно сусреће широм Сјеверне Америке, а који се појављује и у индијанској митологији